Osoby o nazwisku Coste
 Charles Coste (ur. 1924) – francuski kolarz
 Alexandre Coste (ur. 2003) – wnuk księcia Monako Rainiera III

Miejscowości
 Torrazza Coste – miejscowość i gmina we Włoszech
 Saint-Paul-la-Coste – miejscowość i gmina we Francji
 Saint-Victor-la-Coste – miejscowość i gmina we Francji